Aguadeño – abitanti di Aguada (Colombia)
Aguadeño – abitanti di Aguadas